Филоло́гия (от , «любовь к слову, любословие») — совокупность наук (языкознания, текстологии, литературоведения, источниковедения, палеографии и др.), изучающих культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве.

Лингвистика не всегда включается в филологию: во-первых, лингвистика не обязательно исследует тексты, во-вторых, не всегда затрагивает культурологическую сторону вопроса (хотя связь языка и культуры — актуальная лингво-философская проблема); для лингвистики характерна бо́льшая близость к точным наукам, чем для других дисциплин, традиционно относимых к филологии. В России лингвистика (в том числе общее языкознание) обычно изучается на факультетах, именуемых филологическими; в западноевропейских странах и в Америке под филологией подразумевают изучение древних (классическая филология) и средневековых текстов, а изучение языков и особенно теории языка считается отдельной дисциплиной.

История филологии в России 
Российская филология — довольно молодая отрасль науки о языке. Слово «филология» вообще не встречается у М. В. Ломоносова, но оригинально обсуждается у В. К. Тредиаковского: «…полуденного солнца яснее, что вся вообще филология … самою вещию есть токмо что элоквенция», которая «управляет, умножает, утверждает…, повсюду сияет и объединяет все науки и знания, ибо все они токмо чрез элоквенцию говорят».

Словесные науки стали именоваться «филологическими» в России только в середине XIX века. Сначала был назван историко-филологическим факультет СПбГУ (до 1850 г. факультет исторических и словесных наук), потом К. П. Зеленецкий написал «Введение в общую филологию» в 1853 г. Но все эти события касались только малой части исследователей, а вот популяризация филологии и внедрение научных достижений в широкие массы связаны с изданием журнала «Филологические записки» под редакцией А. А. Хованского, долгое время остававшимся единственным специализированным изданием, пока в 1879 году в Варшаве не открылся «Русский филологический вестник».

В СССР: в послевоенное время (1948) некоторые советские филологи стали жертвами кампании по борьбе с космополитизмом.

Обзор различных дисциплин 
 Классическая филология:
 литература Ветхого Завета
 византинистика
 гебраистика
 классическая филология
 
 
 этрускология
 средневековая литература
 Современная филология
 американистика (филология народов Северной Америки)
  (Центральная и Южная Америка)
 англистика
 балканистика (в том числе албанистика, болгаристика, македонистика и сербистика)
 балтистика
 германистика
 кавказоведение (в том числе абхазоведение, арменистика и картвелология)
 кельтология
 
 романистика
 славистика
 скандинавистика
 финно-угроведение (в основном феннистика)
 Востоковедение и африканистика
 филология древних языков Ближнего Востока (в том числе ассириология)
 арабистика
 арменистика
 африканистика
 эфиопистика
  (дравидология)
 египтология
 индология
 иранистика (в том числе таджиковедение)
 иудаика
 тюркология (в том числе османистика и хакасоведение)
 филология малых народов Севера (североведение; в том числе якутоведение и юкагироведение)
 монголоведение
 корееведение
 синология (китаистика)
 тибетология
 филология Юго-Восточной Азии (в том числе вьетнамоведение и таистика)
 японоведение
 Филология Австралии / Океании

См. также 
 День филолога
 Искусственный язык
 Литературоведение
 Теоретическая история литературы
 Мёртвый язык
 Степени сохранности языков

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самарские филологи. Кубарев Евгений Михайлович. Сочинения.   Ред. Буранок О.М.; Тихонова Р.И.;  Ильина И.И. Издательство: Самара: СамГПУ. Переплет мягкий; 362 стр; 2001г.                                                                    ISBN: 5-8428-0178-7

Ссылки 

 Онлайн библиотека филолога E-Lingvo.net
 Gruppo04 — Index of useful web-resources for philological and comparative literary studies
 Языковой остров. Филологический портал.
 Русский филологический портал
 Сайт российских студентов-филологов
 Луков Вл. А. Методологический баланс: на пути к синтезу историко-теоретического и тезаурусного подходов.